Nan Chiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wuyi Shui, vattendrag, Zhejiang, 
 Nan Jiang (vattendrag i Kina, Sichuan), 
 Luoding Jiang, vattendrag, Guangdong, 
 Hanjiang Xixi, vattendrag, Guangdong, 

Robotskapade Kinaförgreningar